A CECAFA ('The Council of Central and East African Football Associations, azaz a Közép- és kelet-afrikai Labdarúgó-szövetségek Tanácsa) 31. alkalommal (korábbi nevein 44 alkalommal) rendezi meg a CECAFA-kupát. Mind a 11, a régióba tartozó labdarúgó-szövetség jelentkezett a bajnokságra, ahol a csapatokat két négy és egy háromcsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban az ellenfelek körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg. A csoportok utolsó helyezett csapatainak kivételével minden válogatott a negyeddöntőbe jutott, ahol kezdetét vette az egyenes kieséses szakasz.

A tornát 2007-től kezdődően egy új közép-afrikai digitális műholdas televízió szolgáltató, a GTV szponzorálja egy négyéves szerződés keretében. A kontraktusnak köszönhetően az idei év kupagyőztese minden eddiginél magasabb pénzjutalomban részesül majd.

A 2007-es CECAFA-kupának Tanzánia adott otthont. A mérkőzéseket 2007. december 8-22-ig rendezték két rendező városban: Dar es-Salaamban és Arushában. Az A- és B csoport párharcait, illetve a negyeddöntőket, az elődöntőt, a bronzmérkőzést és a döntőt a dar es-salaami Benjamin Mkapa Nemzeti Stadionban, míg a C csoport küzdelmeit az arushai Sheikh Amri Abeid Memorial Stadionban tartották.

A torna győztese 30.000, az ezüstérmes 20.000, míg a bronzérmes labdarúgó-válogatott 10.000 dollár pénzjutalomban részesült.

 Résztvevők 
A tornán kizárólag az afrikai 5. zóna (CECAFA) csapatai indultak.

 : 9. részvétel
 : 8. részvétel
 : 9. részvétel
 : 14. részvétel (4 bajnoki cím)
 : 29. részvétel (5 bajnoki cím)
 : 12. részvétel (1 bajnoki cím)
 : 18. részvétel
 : 15. részvétel (2 bajnoki cím)
 : 29. részvétel (2 bajnoki cím)
 : 30. részvétel (9 bajnoki cím)
 ': 28. részvétel (1 bajnoki cím)

Megjegyzés:
Szudán főként az olimpiai csapattal vett részt a tornán néhány felnőtt válogatott játékossal kiegészülve.

A csoport

Az állás

Mérkőzések

B csoport

Az állás 

1 Azonos pontszám esetén a gólkülönbség, azonos gólkülönbség esetén az egymás ellen elért eredmény döntött, így Uganda a csoportelső.

Mérkőzések

C csoport

Az állás

Mérkőzések

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők 
 Megjegyzés: A negyeddöntők során ha a rendes játékidő döntetlennel ért véget, tizenegyes rúgások következtek. Hosszabbításra csak az elődöntőben és a döntőben volt lehetőség.

Elődöntők

3. helyért

Döntő

A torna győztese

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 BBC Sport - Afrika 
 FutbolPlanet.de 
 rsssf.com 
 The Roon BA 

Cecafa
CAF
CECAFA Kupa